

Матарам — середньовічна держава, яка існувала на території сучасної Індонезії в 732–1043 роках, в центральній та східній частині острова Ява.
 Матарам — місто на острові Сумбава, провінція Західна Південно-Східна Нуса
 Матарам — район у складі міста Матарам